Les personnages des Muppets inventés par Jim Henson ;
 Les Muppets (série télévisée) une série mettant en scène ces personnages produite entre 1996 et 1998, intitulée Muppets Tonight dans sa version originale ;
 Les Muppets, le retour, film réalisé par James Bobin, sorti en 2011.